Golden Masters – nel tennis si riferisce alla vittoria in tutti i 9 Master 1000.
Ciclo di vita del software –  "rilascio per la produzione" (release to manufacturing, RTM, anche detto Going Gold), è un termine usato quando un prodotto software è pronto per essere distribuito. Una copia del prodotto è nota come Golden Master, Gold Master oppure GM.